Frederiksborg amt, historiskt amt, täckte Själland norr om Huvudstadsområdet. Sedan januari 2007 en del av Region Hovedstaden.

Amtet bestod av följande kommuner:

Statistisk källa 
Statistikbanken.dk

Danmarks amt
Själland